Csaba dalla Zorza (1970) – scrittrice, conduttrice televisiva e personaggio televisivo italiana
 Carlo Dalla Zorza (1903-1977) – pittore, incisore e illustratore di libri e riviste italiano

Pagine correlate 
Zorza